El lago Çıldır (; , (transliteración latina: Hiusisean); , (transl. Chrdili,  que significa 'sombra'); ) es un gran lago de agua dulce de Turquía localizado en el límite entre las provincia de Ardahan y Kars, en la parte nororiental del país. Se encuentra en , cerca del límite con Georgia y Armenia. El lago Çıldır se encuentra a una altitud de alrededor de 1900 m y está rodeada por una región montañosa. Tiene una superficie de  y una profundidad máxima de alrededor de 42 m. El agua del lago se usa para la irrigación.

Referencias 
 Lago Çıldır en BirdLife International

Enlaces externos 

Cildir
Cildir
Afluentes de la cuenca del Kurá
Geografía de la región de Anatolia Oriental
Provincia de Ardahan
Provincia de Kars